Accidenstryck eller tillfällighetstryck är trycksaker av kortlivad karaktär. Till exempel visitkort, inbjudningskort och reklamblad, detta till skillnad från böcker.

Se även
Efemärt material

Källor

Trycksaker